Il doppio del torneo di tennis South African Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Terry Moor e John Yuill che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Russell Simpson 6-3, 5-7, 6-4, 6-7, 12-10

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)

 Heinz Günthardt /  Frew McMillan (primo turno)
 Tom Gullikson /  Kim Warwick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1981